Kohlegewinnung steht für:
 Braunkohlebergbau
 Steinkohlenbergbau